Во́лтер () — прізвище та ім'я німецького походження, поширене в англомовному середовищі. Німецькомовний аналог — Вальтер.

Ім'я 
 Волтер Айзексон (; 1952) — американський журналіст, письменник та біограф.
 Волтер Берлі Гріффін (; 1876–1937) — американський архітектор і дизайнер.
 Волтер Бішоп (;) — один із героїв телесеріалу «Межа».
 Волтер Брайт (; 1957) — програміст, відомий як головний розробник першого «рідного» компілятора C++.
 Волтер Бреннан (; 1894–1974) — американський актор.
 Волтер Вінтерботтом (; 1913–2002) — англійський футболіст, центральний хавбек
 Волтер Гілберт (; 1932) — американський фізик, біохімік і молекулярний біолог, лауреат Нобелівської премії з хімії (1980).
 Волтер Гілл (; 1942) — американський режисер, сценарист та продюсер.
 Волтер Г'юстон (; 1883–1950) — канадсько-американський актор.
 Волтер Джон Вільямс (; 1953) — американський письменник-фантаст.
 Волтер Дікс (; 1986) — американський легкоатлет, олімпійський медаліст (2008).
 Волтер Дісней , *5 грудня 1901 — †15 грудня 1966) — засновник компанії «Walt Disney Productions»
 Волтер Дональдсон (; 1907–1973) — колишній шотландський професіональний гравець у снукер.
 Волтер Дюранті ( 1884–1957) — журналіст, який отримав престижну Пулітцерівську премію в журналістиці і наполегливо заперечував Голодомор у своїх роботах.
 Волтер Каузман (; 1916–2009) — американський хімік та професор Принстонського університету.
 Волтер Кон (; 1923) — американський фізик-теоретик, лауреат Нобелівської премії з хімії (1998).
 Волтер Крайслер (; 1875–1940) — американський підприємець, засновник корпорації «Крайслер».
 Волтер Кронкайт (; 1916–2009) — американський журналіст, ведучий на телеканалі CBS.
 Волтер Ланц (; 1899–1994) — американський карикатурист, мультиплікатор, продюсер і режисер.
 Волтер Ліні (; 1942) — англіканський священик, перший прем'єр-міністр Республіки Вануату.
 Волтер Мондейл (; ) — віце-президент США (1977–1981)) від Демократичної партії.
 Волтер Меттау (; 1920–2000) — американський кіноактор.
 Волтер Міллер (; 1923–1996) — американський письменник-фантаст.
 Волтер Норман Говорт (; 1883–1950) — англійський хімік-органік і біохімік, лауреат Нобелівської премії з хімії (1937).
 Волтер Пейдж (, на прізвисько «Гесс»; 1900–1957) — афро-американський джазовий бас-гітарист.
 Волтер Релі (; 1552 або 1554–1618) — англійський державний діяч, авантюрист і поет.
 Волтер Сідні Адамс (; 1876–1956) — американський астроном.
 Волтер Сміт (; 1948) — шотландський футболіст, що грав на позиції захисника.
 Волтер Тьюксбері (; 1876–1968) — американський легкоатлет, дворазовий олімпійський чемпіон (1900).
 Волтер Хаузер Браттейн (; 1902–1987) — американський фізик, лауреат Нобелівської премії з фізики (1956).

Прізвище 
 Джессіка Волтер (англ. Jessica Walter, 1941 — 2021) — американська актриса.
 Джордж Герберт Волтер (; 1928–2008) — політичний діяч Антигуа і Барбуди, прем'єр-міністр країни (1971–1976).
 Літтл Волтер (, справжнє ім'я Меріон Волтер Джейкобс, ; 1930–1968) — блюзовий музикант, співак, виконавець на губній гармоніці і гітарист.
 Раян Волтер (; 1958) — канадський хокеїст.
 Трейсі Волтер (; 1947) — американський актор.
 Пітер Волтер (нім. Peter Walter; нар. 4 грудня 1954, Західний Берлін) — американський учений німецького походження.

Топоніми 
 Волтер — гора у горах Сангре-де-Крісто в Скелястих горах (штат Нью-Мексико, США).

Інше 
 8021 Волтер (8021 Walter) — астероїд головного поясу, відкритий 22 жовтня 1990 року.

Див. також 
 Волтерс

Імена
Прізвища